Cristiani ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Cristiani Burkard (* 1947), Staatspräsident von El Salvador
 Dhia Cristiani (1921–1977), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Euro Cristiani (* 1948), italienischer Schlagzeuger, Sänger und Komponist
 Francesco Saverio Cristiani OESA (1729–1800), italienischer Kurienbischof und Sakristan des Apostolischen Palastes
 Gabriella Cristiani (* 1949), italienische Filmeditorin und Regisseurin
 Hervé Cristiani (1947–2014), französischer Sänger
 Mau Cristiani (* 1952), italienischer Sänger
 Mateo Cristiani (1890–1962), deutscher Maler des Expressionismus
 Quirino Cristiani (1896–1984), argentinischer Animationsfilmer und Karikaturist
 Stefano Cristiani (* 1958), italienischer Astronom

Siehe auch:
 Christiani